Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Mareen Louie che ha battuto in finale Zina Garrison 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Zina Garrison (finale)
 Sharon Walsh (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)

 Elizabeth Minter (primo turno)
 Mareen Louie (campionessa)
 Mary-Lou Piatek (quarti di finale)
 Iva Budařová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1985